Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 2022 de l'Open d'Australie qui est disputé du 19 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
À l'issue de son élimination au  de la compétition, l'ancienne numéro un mondiale de la discipline Sania Mirza a annoncé qu'elle mettrait un terme à sa carrière sportive à la fin de la saison.

Lauréates 
Les numéros unes mondiales, Barbora Krejčíková et Kateřina Siniaková, s'imposent pour la  fois ensemble sur le circuit en écartant en finale Anna Danilina et Beatriz Haddad Maia. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline, le  en Grand Chelem, leur premier en Australie.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 

2022
Tennis en Australie en 2022
Australie Double dames
Tennis en janvier 2022